Taylor Townsend (Newport Beach), personnage de la série télévisée Newport Beach
Taylor Townsend (tennis) (née en 1996), joueuse de tennis américaine